Hölzinger ist der Familienname folgender Personen:
 Jochen Hölzinger (1942–2015), deutscher Ornithologe
 Johannes Peter Hölzinger (* 1936), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Holzinger